Lagoa Grande (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Lagoa Grande (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Lagoa Grande do Maranhão, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão